Карл Юхан Вальтер Бертильссон (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Дегерфорс».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Хова». В 2006 году ездил на просмотр в «Кардифф Сити», по итогам которого с ним хотели подписать контракт, но в итоге он остался в «Карлстад Юнайтед», в котором начал взрослую карьеру. В 2007 году стал игроком «Дегерфорса», вместе с которым вылетел из Суперэттана, а спустя сезон вернулся обратно. В сезоне 2009 года он забил 12 мячей в 25 матчах, чем привлёк внимание нескольких датских клубов и «Эребру», но решил остаться в «Дегерфорсе».

9 июня 2010 года подписал четырёхлетний контракт с «Кальмаром». 18 июля дебютировал за клуб в чемпионате Швеции в гостевой игре с «Юргорденом», появившись на поле в конце встречи вместо Тобиаса Эрикссона. В 2012 году на правах аренды выступал в Суперэттане за «Йёнчёпингс Сёдра», а в 2013 году — за «Дегерфорс».

В январе 2014 года перебрался в Польшу, где присоединился к «Заглембе» из Любина, заключив двухлетнее соглашение. 16 марта в матче очередного тура с «Шлёнском» дебютировал в чемпионате Польши, начав игру в стартовом составе и в середине второго тайма уступив место Лукашу Яношке. 

Летом 2014 года вернулся на родину, подписав контракт на два с половиной года с «Ефле», представляющим Алльсвенскан. 

В январе 2020 года в очередной раз вернулся в «Дегерфорс», с которым заключил контракт на три года. В первом сезоне, после возвращения принял участие в 29 встречах, в которых забил 19 мячей, став вторым в списке бомбардиров. В итоговой турнирной таблице «Дегерфорс» занял второе место и завоевал путёвку в Аллсвенскан на будущий сезон. 12 апреля 2021 года дебютировал в составе клуба в чемпионате Швеции в матче с АИК.

Достижения 
Кальмар:
 Финалист кубка Швеции: 2011

Эстерсунд:
 Обладатель кубка Швеции: 2016/17

Заглембе:
 Финалист кубка Польши: 2013/14

Дегерфорс
 Серебряный призёр Суперэттана: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Дегерфорса» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Далькурд»
Игроки ФК «Эребру»